Pestzuil - deze verbeelden in veel gevallen de heilige Drie-eenheid en worden dan ook wel drievuldigheidszuilen genoemd
 Drievuldigheidszuil (Linz) - drievuldigheidszuil in Linz, Oostenrijk
 Drievuldigheidszuil (Olomouc) - drievuldigheidszuil in Olomouc, Tsjechië
 Weense pestzuil - drievuldigheidszuil in Wenen, Oostenrijk
 Immaculata (Košice) - pestzuil in Košice
 MAST Brugge - middelbare school in Brugge, voorheen Immaculata secundair geheten